Койне — посткласична наддіалектна форма грецької мови.
 Койне — тип мови, що служить засобом повсякденного спілкування між носіями різних мов чи діалектів.